Логери () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Логери, Джеки (род. 1930) — первая Мисс Нью-Йорк и победительница первого конкурса красоты «Мисс США 1952».
 Логери, Кевин (род. 1940) — американский баскетболист и баскетбольный тренер.